Bow (en inglés: "arco" o "reverencia") hace referencia a varios artículos en Wikipedia::

Lugares

En Canadá
 Bow Island, pueblo ubicado en la provincia canadiense de Alberta
 Río Bow, en Canadá.

En Estados Unidos
 Bow (Nuevo Hampshire)
 Bow (Washington)
 Bow Mar, pueblo de Colorado
 Bow Valley (Nebraska)

En Reino Unido 
 Bow (Devon)
 Bow (Londres), un barrio de Londres.
 Bow (Oxfordshire)

Música
 Bow Chicka Wow Wow, canción de Mike Posner
 Bow Down, álbum de Westside Connection

Ficción
 Comandante Bow, personaje del universo de la Guerra de las galaxias.

Además
 Clara Bow, actriz estadounidense de principios del siglo XX.
 Bow Group, think tank del Partido Conservador del Reino Unido
 Bow Street Runners, cuerpo de policía londinense entre 1749 y 1838
 E bow, arco electrónico.
 The Bow, rascacielos en Calgary, Canadá